Le Parti social-démocrate (en féroïen , littéralement « Parti de l'égalité », JF), fondé en 1925, est un parti politique féroïen social-démocrate favorable au maintien des îles Féroé au sein du royaume danois.

Premiers ministres 
  (1959-1963, 1967-1968) 
Atli Dam (1970-1981, 1985-1989)
Marita Petersen (1993-1994)
Jóannes Eidesgaard (2004-2008)
Aksel V. Johannesen (2015-2019)

Les dirigeants du parti 
Maurentius Viðstein : 1926-1936 
Peter Mohr Dam : 1936-1968 
Einar Waag : 1968-1969 
Jákup Frederik Øregaard : 1969-1972 
Atli Dam : 1972-1993 
Marita Petersen: 1993-1996 
Jóannes Eidesgaard : 1996-2011
Aksel V. Johannesen : depuis 2011

Résultats électoraux

Élections au Løgting

Notes et références

Liens externes 
 
 

Parti politique aux îles Féroé
Parti politique fondé en 1925
Parti politique de centre gauche
Parti politique social-démocrate en Europe